Красноставська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Красноставська сільська рада — Волинська область, Володимир-Волинський район
 Красноставська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Красноставська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Красноставська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район

Джерела 

сайт Верховної Ради України